Carlsfeld ist der Name folgender Orte:

 Carlsfeld (Eibenstock), Ortsteil von Eibenstock, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Carlsfeld (Sandersdorf-Brehna), Ortsteil von Sandersdorf-Brehna, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Karlsfeld (Begriffsklärung)
 Karlsfelde